TLP est une abréviation de :

 Télé Locale Provence, ancienne chaîne de télévision généraliste locale privée française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Théâtre libertaire de Paris, ancien nom du Théâtre Déjazet ;
 Tournons la page, un mouvement citoyen ;
 Très longue portée, dans le domaine du matériel militaire ;
 Tehreek-e-Labbaik Pakistan, parti politique islamiste pakistanais ;
 Transport et Logistique Partenaires, filiale de SNCF Participations.
 Temps législatif programmé, une procédure parlementaire

en anglais 
 Plant lipid transfer proteins.